Paradox France (precedentemente nota anche come AGEOD o AGE Studio) è uno sviluppatore e distributore di videogiochi. La compagnia è conosciuta principalmente per lo sviluppo e la distribuzione di giochi di strategia a turni con contesto storico, in questo ambito è tra i maggiori sviluppatori del mondo.

Storia 
AGEOD fu fondata nel 2005 da Philippe Thibaut (fuoriuscito dalla Paradox, per cui aveva realizzato Europa Universalis) e da Philippe Malacher (creatore del motore AGE, usato da tutti i giochi AGEOD).

Il primo gioco realizzato e distribuito dalla compagnia è stato Birth of America, ambientato nel periodo che va dalla guerra franco-indiana alla guerra d'indipendenza americana, passando per la guerra dei sette anni.

In seguito è stato pubblicato Ageod's American Civil War: The Blue and The Gray, ambientato durante la guerra civile americana, che a differenza del predecessore contiene anche una parte di amministrazione politica ed economica, il gioco ha ricevuto ottime recensioni e alcuni premi per il realismo del gameplay e l'accuratezza storica. Dopo due giochi ambientati negli USA gli sviluppatori hanno deciso di concentrarsi sull'Europa e hanno pubblicato Le campagne di Napoleone, ambientato durante le guerre napoleoniche, in cui la compagnia ha diminuito le opzioni sugli aspetti civili per concentrarsi esclusivamente su quelli militari.

Il 17 dicembre 2009 è stata acquistata dalla Paradox Interactive, diventandone una sussidiaria.

Giochi

Sviluppati come AGEOD
 2006 - Birth of America
 2007 - Ageod's American Civil War: The Blue and The Gray
 2007 - Le campagne di Napoleone
 2008 - Birth of America 2: Wars in America
 2008 - World War One

Sviluppati come Paradox France
 2010 - Rise of Prussia
 2010 - Revolution under Siege
 2011 - Pride of Nations

Sviluppati come AGEOD
 2012 - Alea Jacta Est
 (2013) - Birth of Rome 
 (2013) - Civil War 2

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende francesi di videogiochi